«Са́га о Форса́йтах» () — британский драматический телесериал, являющейся экранизацией трилогии «Сага о Форсайтах» Джона Голсуорси. Книги были адаптированы для телеэкрана компанией Granada Television. Первая часть экранизации вышла на телеканале ITV весной 2002 года, а вторая — в начале лета 2003 года.

Разработка 
Создатели версии «Саги о Форсайтах» 2002 года осознавали, что любая новая постановка трилогии будет подвергаться сравнению с версией 1967 года, которая создала эталон для периодической драмы на последующие двадцать пять лет. Идея мини-сериала изначально пришла директору телеканала ITV Дэвиду Лиддименту, которого романы «Сага о Форсайтах» привлекали не только как великое достижение в английской литературе, но и своим символическим значением для британского телевидения.

Компания Granada Television с самого начала разрабатывали большой теле-проект, который никак не мог уместиться в двухсерийный фильм. Изначально планировалось снять два сезона сериала: предполагалось, что первый сезон будет адаптацией «Саги о Форсайтах», а второй будет носить название «Современная комедия».

Сита Уильямс присоединилась к проекту в конце 1999 года и начале 2000 года вела переговоры со сценаристами и работала над адаптацией. Кастинг начался в 2001 году; в первую очередь велись поиски актёров на ведущие роли Сомса, Ирэн и Босини. Уильямс увидела Дэмиэна Льюиса в телесериале «Братья по оружию» и пригласила на главную роль Сомса Форсайта.

Дополнительное финансирование для постановки мини-сериала было обеспечено за счёт телеканала WGBH-TV, принадлежащей американской радиостанции PBS, так как версия BBC 1967 года имела успех на PBS в начале 1970-х годов.

В ролях 
 Дэмиэн Льюис — Сомс Форсайт, адвокат
 Руперт Грейвс — Джолион II Форсайт, художник, женатый на Фрэнсис, Хелене и Ирэн
 Джина Макки — Ирэн Форсайт (урожд. Эррон), первая жена Сомса и третья жена Джолиона II
 Йоан Гриффит — Филип Босини, архитектор
 Джиллиан Кирни — Джун Форсайт, дочь Джолиона II, помолвленная с Босини
 Кристиан Коулсон — Джолион III Форсайт, младший сын Джолиона II
 Корин Редгрейв — Джолион I Форсайт, брат Джеймса и отец Джолиона II
 Джон Карлайл — Джеймс Форсайт, отец Сомса и Уинифрид, брат Джолиона I
 Барбара Флинн — Эмили Форсайт, жена Джеймса, мать Сомса и Уинифрид
 Аманда Оомс — Хелена, гувернантка, вторая жена Джолиона II
 Джуди Кэмпбелл — тётя Энн, старейшина клана Форсайтов
 Энн Белл — тётя Эстер Форсайт, старая дева
 Венди Крэйг — тётя Джулия Смолл (урожд. Форсайт), вдова
 Роберт Лэнг — Суизин Форсайт, весёлый старик-дядюшка
 Аманда Рут — Уинифрид Дарти (урожд. Форсайт), сестра Сомса
 Бен Майлс — Монтегю Дарти, муж Уинифрид
 Элис Паттен — Имоджин Дарти, дочь Монтегю и Уинифрид
 Джулиан Овенден — Валериус (Вэл) Дарти, сын Монтегю и Уинифрид
 Аманда Райан — Холли Дарти (урожд. Форсайт), дочь Джолиона II, жена Вэла
 Беатриз Батарда — Аннетт Форсайт, бывшая продавщица в Сохо, вторая жена Сомса
 Эмма Гриффитс Малин — Флёр Форсайт, дочь Сомса и Аннетт
 Ли Уильямс — Джон Форсайт (Джолион IV), сын Джолиона II и Ирэн
 Майкл Малони — Проспер Профон, воздыхатель Уинифрид, любовник Аннетт
 Алистер Петри — Джордж Форсайт, кузен Сомса и Уинифрид
 Оливер Милбёрн — баронет Майкл Монт, жених Флёр

Список серий

Часть первая: Сага о Форсайтах (2002)

Часть вторая: Сага о Форсайтах: Сдаётся внаём (2003)

Отзывы критиков 
В целом оценки критиков были положительными. Maclean’s дал мини-сериалу восторженную оценку. Журнал Time оценил экранизацию средне, назвав её «пышной, хорошо сыгранной и чёрствой». Журнал People объявил мини-сериал «шоу недели», а игру Дэмиэна Льюиса — «постоянным чудом».

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2002 году
Экранизации романов Великобритании
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы Великобритании
Программы телеканала ITV
Телесериалы ITV Studios
Исторические телесериалы о 1870-х годах
Исторические телесериалы о 1880-х годах
Исторические телесериалы о 1890-х годах
Исторические телесериалы о 1900-х годах
Исторические телесериалы о 1920-х годах
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лондоне
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2003 году
Экранизации произведений Джона Голсуорси